Chassé (Sarthe), een gemeente in het Franse departement Sarthe
Chassé (geslacht), een Nederlands geslacht waarvan leden sinds 1830 tot de Nederlandse adel behoren en dat in 1861 uitstierf
David Hendrik Chassé, een Nederlands generaal die voor en tegen Napoleon streed
Regiment Infanterie Chassé, een Nederlands regiment, genoemd naar generaal Chassé
Chassé Theater, een theater in de binnenstad van Breda, genoemd naar generaal Chassé